Zkratka KSC má tyto významy: 
 Karlsruher SC, německý fotbalový klub
 Kassai SC, košický sportovní klub
 Kennedyho vesmírné středisko, americký kosmodrom na floridském Mysu Canaveral
 Letiště Košice, mezinárodní kód letiště

Související články 
 KSČ, Komunistická strana Československa